Aceras puede referirse a:
 El género botánico Aceras (sinónimo de Orchis), de especies de orquídeas.
 La orquídea Aceras anthropophorum (sinónimo de Orchis anthropophora), perteneciente al género anterior.
 Las aceras, superficies pavimentadas para peatones a los lados de una calle.